

Toponyme 

 Kline, ville de Russie ;
 Klinë, localité du Kosovo ;
 Kline Township, un township situé au centre-ouest du comté de Schuylkill, en Pennsylvanie, aux États-Unis ;

Pseudonyme 

 Kline (1921-2013), pseudonyme du dessinateur français Roger Chevallier ;

Patronyme 

 Ardolph Loges Kline (1858-1930), ancien maire de New York ;
 Boštjan Kline (1991-), skieur alpin slovène ;
 Brittani Kline (1991-), mannequin américain ;
 Franz Kline (1910-1962), peintre américain ; 
 Herbert Kline (1909-1999), réalisateur américain ;
 Kelly Kline (1981-), actrice pornographique et réalisatrice américaine ;   
 Kevin Kline (1947-), acteur et réalisateur américain ;  
 Owen Kline (1991-), acteur américain, fils de l'acteur Kevin Kline et de l'actrice Phoebe Cates ; 
 Richard Kline (1944-), acteur et réalisateur américain ;
 Richard H. Kline (1926-2018), directeur de la photographie américain ;
 Shane Kline (1989-), coureur cycliste américain ;
  (1972-), lanceur de baseball américain.

Voir aussi 

 Klinê, un lit ou canapé utilisé dans la Grèce ancienne pour dîner.
 K Line ou Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd., une entreprise de transport maritime japonaise, basé à Ichikawa.
 K.Line, une entreprise française de fabrication de menuiseries aluminium située aux Herbiers (Vendée).
 K-line (ou K:line), de kill line, est un terme du jargon des réseaux IRC.
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme